Blagovješćensk može biti:

Blagovješčensk (Baškirija, Rusija), grad u Baškiriji, u europskom dijelu Rusije
Blagovješčensk (Amurska oblast, Rusija), grad u dalekoistočnom dijelu Rusije